Josip Samardžija je:
Josip Samardžija (rukometaš)
Josip Samardžija (rukometni trener)